Leif Fransson kan syfta på bland andra:

 Leif Fransson (fotbollsspelare), svensk mästare med Östers IF 1968
 Leif Fransson (manusförfattare)
 Leif Fransson (militär)